Podhalanka – mieszkanka Podhala
 Podhalanka – czasopismo Związku Podhalan,

Zobacz też